O Luminosa é um navio de cruzeiros pertencente à Costa Crociere S.p.A., uma das maiores companhia de cruzeiros da Europa. 

O navio foi construído pelo estaleiro Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. nas instalações de Marghera.

Facilidades 

 1 130 camarotes
 4 restaurantes
 11 bares
 4 jacuzzis, 3 piscinas e uma piscina infantil
 Spa: 3 500 m2 em dois níveis, com ginásio, sauna, sala de vapor, solário UVA
 Pista polidesportiva, Ponte da piscina com ecrã gigante 
 Cinema em 4D
 Teatro de três andares
 Casino
 Discoteca
 Simulador do Grande Prémio
 Simulador de Golfe
 PlayStation World

Ligações externas 

 

Luminosa
Navios de 2008
Navios de passageiros da Itália
Navios construídos em Veneza
Navios construídos pela Fincantieri
Pandemia de COVID-19 em navios de cruzeiro